L'Agression peut désigner :
 L'Agression, un court-métrage français de Frank Cassenti (1973) ;
 L'Agression, un film franco-italien de Gérard Pirès (1975) ;
 L'Agression (Der Angriff), un film ouest-allemand de Theodor Kotulla (1988).

Voir aussi 
 L'Agression : une histoire naturelle du mal, un essai de Konrad Lorenz (1943)